Termin  ima više značenja.

 Veoma-dugačak-lanac (3R)-3-hidroksiacil-(acil-nosilac protein) dehidrataza, enzim
 PTGS1, enzim